Филистимский язык — язык народа филистимлян до их ассимиляции семитским окружением. Известен по фрагментарным свидетельствам — глоссам в Ветхом Завете и единичным кратким текстам.

Уже к IX—VIII векам до н. э. большая часть филистимлян семитизировалась и выработала собственный филистимский семитский язык, известный также как экронский язык ханаанской подподгруппы северо-западной семитской подгруппы.

Тексты «филистимским линейным» письмом 
Перечисленные ниже тексты по внешнему виду напоминают кипро-минойское письмо, однако не включаются в его корпус, поскольку лишь часть исследователей согласна с такой идентификацией, другие более осторожно пишут о «линейном письме эгейского происхождения».
 Афек: табличка с текстом из нескольких строк.
 Ашкелон: черепок с надписью краской из 9 знаков.
 Ашдод: глиняные филистимские печати с текстами из 5-6 знаков. Чтение знаков приведено согласно Дж. М. Факкетти и не является общепринятым.
 Текст 1: du-re?-()-te-ja
 Текст 2: ja?-()-ro-ba + отдельно стоящая силлабограмма е
 Тель-Касиле: надпись на амфоре (чтение Дж. Факкетти): ti?-jo 1.
 несколько черепков микенской керамики с единичными знаками, напоминающими кипро-минойские (возможно, метки гончаров).

Специалисты по кипро-минойскому языку (С. Феррара, Ф. Стил) высказали осторожное сомнение в том, что данные надписи являются кипро-минойскими, ввиду особенностей начертания знаков, отличающих их от кипрских надписей. Б. Дэвис идентифицировал ряд знаков иначе, чем Факкетти. Скудность и краткость надписей не позволяет судить, на каком именно языке они выполнены.

Тексты финикийским и арамейским письмом 
Филистимляне заимствовали финикийское письмо.

Как относительно длинные филистимлянские тексты (финикийским письмом) идентифицированы остракон из Избет-Царта (:fr:Izbet-Sartah), два остракона и печать из Телль-Джемме (Тель-Гамма, :de:Tell Jemmeh).

Текст из Избет-Царта (5 строк, IX в. до н. э.), по некоторым оценкам, выполнен не финикийским, а более ранним ханаанейским письмом. Текст не поддаётся интерпретации, за исключением последней строки (перечень букв финикийского письма)

 'bsdh’t 'o
 ktnoqh’tb’z[]toltt
 y qsqq
 oygbnhp’tbhdzqloto’ob’hbrobs
 'bgdhwzhtyklmnsopsqrst

Первый остракон из Телль-Джемме (VII в. до н. э.) представляет собой перечень имён. По мнению Аарона Кемпински, каждая строка означает «А, (сын) В-а», при этом второе имя оканчивается показателем -š, который он сравнивает с генитивом индоевропейских языков. Большая часть имён интерпретируются как семитские (некоторые — с прибавлением указанного окончания), однако около трети имён не являются семитскими, хотя, возможно, имеют параллели среди анатолийских имён, а также, возможно, кипрских (последние засвидетельствованы в ассирийских текстах). Дж. М. Факкетти также считал данный показатель генитивом, но этрусским.

 lhrš . bnkš
 wnnt . 'dnš
 šlm . 'nš
 bolšm' . šgš
 rk' . šm'š
 bol' . hmš
 ntn . ppš
 tb . šl[

Второй остракон (VII в. до н. э.) представляет собой, по-видимому, также список имён с цифрами в конце строк. В нём неоднократно встречается морфологический показатель -yh (возможно, соответствует конечному -ja из текста «линейным» (кипро-минойским?) письмом), а также, вероятно, уже упомянутый показатель генитива имён -š.

 []
 []h klytbš[]
 [] ksryh 2[]
 []y brzyh 20[]
 []rvš 3Z []
 [] 1Z
Здесь Z — зигзагообразный знак (видимо, также числительное).

Возможно, к филистимским также можно отнести несколько плохо интерпретируемых остраконов с исключительно краткими надписями из Ашдода, Тель-Касиле, Ацора, Телль-эль-Фара и др. Дж. Наве насчитывает в общей сложности 14 филистимских надписей финикийским или арамейским письмом.

Лексика

Личные имена 
Филистимляне в Библии и других древних текстах носят как семитские имена, так и имена неясной этимологии.
 Ахиш (Анхус, ассир. i-ka-u-su) — правитель Гефа, покровитель Давида. Имя сопоставляют с малоазийским именем Анхиз.
 Голиаф имеет аналоги в анатолийских языках — карийское Улиат и лидийское Адиатт/Алиатт. Известна также эллинизированная форма анатолийского имени — Каллиад.
 Далила — жена Самсона, предавшая его
 Митинти — имя двух правителей, в Ашдоде и в Ашкелоне — упоминаются как в финикийских, так и в ассирийских текстах.
 Тайта, правитель сирийских филистимлян (царство Палистин в долине Амук) и его жена Купапияс носят характерные анатолийские имена.

Имена богов 
 Дагон
 Пифогея (условно, передаётся как ptgy) — имя богини из посвятительной надписи в Экроне. Та же надпись содержит генеалогию филистимских царей с их именами.

Топонимы 
 Секелаг — город, построенный филистимлянами ().

Другие глоссы 
В Библии засвидетельствован ряд филистимских глосс, в частности:
 Титул seren (предводитель филистимлян) в современном иврите приобрёл новое значение «капитан» (воинское звание ЦАХАЛ); ряд исследователей, в частности, Р. Д. Барнетт считал, что данное слово связано с неохеттским sarawanas/tarawanas или  (тиран — которое, в свою очередь, было западноанатолийским заимствованием; первым известным носителем данного титула был лидиец Гиг). Томас Шнайдер, напротив, отождествлял термин seren с лемносским словом seronai, который он интерпретирует как титул (интерпретация спорна).
 kōbá — название медного шлема Голиафа в , — Эдвард Сепир предполагал, что слово имеет индоевропейскую этимологию.
 ’argáz — ящик или сосуд с золотыми дарами филистимлян, упоминаемый в  и более нигде в Библии, — по мнению Э. Сепира, «явно не семитское слово», хотя в арамейском и арабском есть параллели.
 титул padî.
 титул paraz (предводитель селения) — идентифицирован Л. Несёловским-Спано в надписи из Экрона, имеет параллели в библейской лексике — Аввакум 3:14.

Филистимский семитский язык 
Известно несколько десятков надписей с территории филистимского Пятиградья, выполненных на особом местном диалекте ханаанейского языка, одним из потомков которого является также иврит. Полный каталог таких надписей опубликовал Л. Несёловский-Спано.

Пример: текст остракона из Ашкелона:

 ]m‘br . sû . tsû[
 ]k?w . ysû n? . l[
 ]‘ [.] br [.] s\pn?[

См. также статью о царской посвятительной надписи из Экрона: Экронская надпись

Примечания

Литература 
 Cross, Frank Moore (1996). "A Philistine Ostracon from Ashkelon, " Biblical Archaeology Review, 22 (January-February 1996): 64-65;
 Keel, Othmar (1994). Philistine anchor seals. Israel Exploration Journal > Vol. 44, No. 1/2, 1994.
 Kempinski, Aharon (1987). "Some Philistine Names from the Kingdom of Gaza, " Israel Exploration Journal, 37 (1987): 2G24;
 Naveh, Joseph (1985). "Writing and Scripts in Seventh-Century B.C.E. Philistia: The New Evidence from Tel Jemmeh, " Israel Exploration Journal, 35 (1985): 8-21, P12-4
 Niesiołowski-Spanò, Łukasz (2012). Dziedzictwo Goliata: Filistyni i Hebrajczycy w czasach biblijnych. Torun. — книга содержит полный корпус филистимско-семитских надписей и ряд сведений об их досемитской письменности.
 Schneider, Thomas (2011). The Philistine language. New etymologies and the name 'David'. Ugarit-Forschungen 43, pp. 569–580.
 Shea, William (2003). Samson and Delilah in a Philistine text from Ashkelon. DavarLogos, ISSN 1666-7832, Vol. 2, Nº. 1, 2003, pags. 73-86 01/2003.
 Singer, Itamar (2009). A fragmentary tablet bearing an unknown script. In: Y. Gadot, E. Yadin (Eds.). Aphek-Antipatris II. The remains on the acropolis. The Moshe Kochavi and Pirhiya Beck excavations. Tel Aviv 2009. Chapter 16. P. 472—484.
 Stieglitz, Robert (1982). Did the Philistine write? Biblical Archaeology Review, 8(4), p. 31.
 Stieglitz, Robert (1977). Inscribed seals from Tell Ashdod: the Philistine script? Kadmos XVI, p. 97.

Древние языки Ближнего Востока
Анатолийские языки
Филистимляне